Serenada steht für:

 Serenada (Shoppingcenter) in Polen
 Serenada à 5 von Heinrich Ignaz Franz Biber

Siehe auch:
 Serenade (Begriffsklärung)
 Serenata